Strom steht für

Physik und Technik:
 einen gerichteten Transport, siehe Strom (Physik)
 Elektrischer Strom

Gewässerkunde:
 Strom (Gewässerart): größerer Fluss, der ins offene Meer mündet
 Meeresströmung: Massenbewegung im Wasserkörper der Meere
 Driftströmung: oberflächennahe Meeresströmung, hervorgerufen durch den Einfluss länger andauernder Winde
 Gezeitenströmung: Bewegung von Wasser durch Gezeiten

Geologie:
 Lavastrom: vulkanischer Ausfluss siehe Lava
 Pyroklastischer Strom: heißer Gaspartikelauswurf bei Vulkanen

Mathematik:
 Strom (Mathematik): ein Objekt der geometrischen Maßtheorie

Informatik:
 Datenstrom: kontinuierlicher Fluss von Datensätzen

Politik, Gesellschaft, Wirtschaft:
 Flüchtlingsstrom siehe Fluchtbewegung
 Geldstrom: Geldmengen als Wirtschaftsgut, Waren- oder Güterstrom: Handelsgut als wirtschaftlicher Faktor siehe Wirtschaftskreislauf#Einfacher Wirtschaftskreislauf

Strom ist der Name von:

Gewässer:
 Peenestrom, ein Meeresarm der Ostsee
 Strom (Ucker), ein Nebenfluss der Ucker
 Strom (Sude), ein Nebenfluss der Sude
 Ein Abschnitt des Gehlbachs, siehe Gehlsbach (Fluss)

Orte:
 Strom (Bremen), Ortsteil der Stadtgemeinde Bremen

Personen:
 Alfred Strom (1916–1973), australischer Radrennfahrer
 Carl W. Strom (1899–1969), US-amerikanischer Diplomat
 Earl Strom (1927–1994), US-amerikanischer Basketballschiedsrichter
 Ernst Strom (1929–2019), deutscher Grafiker und Maler
 Harry Strom (1914–1984), kanadischer Politiker
 Hugo Strom (1831–1879), deutscher Landrat
 Jonathan Strom (* 1961), US-amerikanischer evangelischer Theologe
 Kurt Strom (1903–1985), deutscher Komponist, Kapellmeister und Musikwissenschaftler
 Johann Waldemar Strom (1825–1887), russischer Architekt
 Yale Strom (* 1957) US-amerikanischer Filmemacher, Musiker, Komponist, Schriftsteller und Fotograf
sowie
 Highko Strom (* 1971), deutscher Punk-Rockgitarrist und -sänger

Kunstwerke: Der Strom
 
 Der Strom (Max Halbe), Drama von Max Halbe (1903)
 Der Strom (John K. Harrison), Film John Kent Harrison
 Der Strom (William Faulkner), Roman von William Faulkner (Originaltitel Old Man) (1939)
 Der Strom (1922), Film von Felix Basch (1922)
 Der Strom (1942), Film von Günther Rittau (1942)
 Der Strom (1951), Film von Jean Renoir (1951)

Siehe auch:
 Strohm, Strøm (Ström)
 Unter Strom